Capítulo puede referirse a:

 El capítulo, sección o subdivisión de un libro.
 El capítulo; en los vegetales, inflorescencia racimosa o abierta en la que el pedúnculo se ensancha en la extremidad, formando un disco algo grueso, el receptáculo —usualmente rodeado de brácteas que constituyen el involucro.
 El episodio o capítulo; cada parte de una obra dramática, como una serie de televisión o un programa de radio.
 El último capítulo o último episodio; capítulo final (o episodio final) de una temporada de una serie de televisión.
 El capítulo, tipo de cuerpo eclesiástico en las iglesias católica, anglicana y luterana, dotado de personalidad jurídica y de autonomía en el ámbito de su jurisdicción.
 La sala capitular, estancia de un monasterio construida generalmente en el ala (o panda) este del claustro.

Referencias